Гудаловка — название населённых пунктов в России:

 Гудаловка — деревня в Грязинском районе Липецкой области, в 2020 г. включена в состав села Плеханово.
 Гудаловка — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Гудаловка — село в Краснинском районе Липецкой области.
 Гудаловка — деревня в Узловском районе Тульской области.
 Гудаловка — деревня в Чернском районе Тульской области.